Mayon steht für:

 einen Vulkan auf den Philippinen, siehe Mayon
 eine Ortschaft in England, siehe Mayon (Cornwall)
 eine Bezeichnung für Vishnu auf Tamil
Siehe auch:
 Majon